Setanta puede hacer referencia a:

Setanta, nombre originario de la figura mitológica irlandesa Cúchulainn.
 Setanta Sports, cadena de televisión deportiva.
 Setanta Sports Cup, torneo organizado por Setanta Sports.
 Setanta Records, sello discográfico.
 Setenta en idioma catalán.